Перфе́цький: — українське прізвище.
 Перфецький Євген Юліанович — український письменник, професор, один із засновників Національної бібліотеки України ім. Вернадського.
 Перфецький Леонід — сотник Армії УНР, художник-баталіст, графік.
 Перфецький Роман — політичний діяч Галичини першої половини XX століття.
 Перфецький Роман — воротар СК «Україна».

Українські прізвища